«Кикбо́ксер» () — американский художественный фильм в жанре боевых искусств с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Сюжет 
Чемпион мира по кикбоксингу Эрик Слоун приезжает в Таиланд, чтобы сразиться с сильнейшим местным бойцом — Тонг По. Перед встречей младший брат и секундант Эрика Курт, слышит издалека странные звуки и, заинтересовавшись, ищет их источник. Шокированный Курт видит Тонг По, наносящего удары по бетонной колонне с такой силой, что с потолка падает штукатурка. Курт умоляет брата быть осторожнее или даже вообще отказаться от поединка, но чемпион мира уверен в своей непобедимости. На ринге могучий Тонг По жестоко избивает Эрика. Курт бросает на ринг полотенце, требуя прекратить бой, но Тонг По ломает поверженному Эрику позвоночник и разрывает на куски его чемпионский пояс. Эрик остаётся парализованным и на всю жизнь прикованным к инвалидной коляске.

Курт решает отомстить за брата. Он знакомится с ветераном войны во Вьетнаме Уинстоном Тэйлором, который выводит Курта на старого учителя Зиана, знаменитого мастера по тайскому боксу. В качестве промежуточного экзамена Зиан требует от Курта сломать ударами ноги пальму. Тот возмущается, но Зиан напоминает ему о брате и Тонг По. Курт, разъярившись, выполняет требование, разбив ногу в кровь. Племянница Зиана Мэйли перевязывает Курта, и у них завязывается роман. По мере того, как Курт совершенствуется в боевом искусстве, местные бандиты понимают, что он может победить Тонг По. Они организовывают бой Курта с Тонг По, который проходит по старинным обычаям. Руки бойцов обматывают верёвкой, пропитанной клейким каучуком, и опускают кулаки в ящик с битым стеклом, которое приклеивается к верёвке. Перед боем бандиты выкрадывают племянницу учителя, и Тонг По насилует девушку. Далее бандиты похищают Эрика, и главарь банды — Фредди Ли — требует от Курта, чтобы тот продержался до последнего раунда, но, конечно, позволил победить Тонг По, иначе Эрику не жить.

Курт деморализован. В поединке опытный Тонг По, издеваясь над Куртом, перед каждым раундом показывает, какой ударной поверхностью будет бить соперника. Избив Курта, Тонг По в перерыве между раундами признаётся ему, что изнасиловал племянницу его учителя. Тем временем Зиан и Уинстон Тэйлор расправляются с бандитами и помогают Эрику освободиться, а затем появляются в зале в решающий момент боя. Воспрянувший духом Курт побеждает Тонг По.

В ролях

Перезапуск

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики США
Пенталогии
Кикбоксер (серия фильмов)
Фильмы Cannon Group
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы США 1989 года
Фильмы о тайском боксе
Фильмы Дэвида Уорта